Houve dois Antipapas com o nome de Vítor IV:
Antipapa Vítor IV (1138) (Gregório Conti, antipapa em 1138)
Antipapa Vítor IV (1159-1164) (Octaviano de Montecello, antipapa entre 1159-1164)

Desambiguação